Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2020 року виграла команда «Агробізнес» (Нова Ушиця).

Перший етап

Група 1 

|}</onlyinclude>

Група 2 

|}</onlyinclude>

Група 3 

|}</onlyinclude>

** позначені команди, які вийшли до фінального раунду

Фінальний раунд 

|}</onlyinclude>

Посилання 

2020 в українському спорті
2020 у Хмельницькій області
Чемпіонат Хмельницької області з футболу